Die Primera División 2009/10 (offiziell Liga BBVA) war die 79. Spielzeit der höchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 29. August 2009 und endete am 16. Mai 2010.

Titelverteidiger FC Barcelona wurde zum 20. Mal spanischer Meister.

Vor der Saison 
 Als Titelverteidiger ging der 19-malige Meister FC Barcelona ins Rennen. Letztjähriger Vizemeister war Real Madrid.
 Aufgestiegen aus der Segunda División waren Deportivo Xerez, Real Saragossa und CD Teneriffa.

Teilnehmer 
In der Saison 2009/10 spielten folgende Mannschaften in der spanischen Primera División:

Abschlusstabelle

Resultate 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Nach der Saison 
Internationale Wettbewerbe
 1. – FC Barcelona – UEFA Champions League
 2. – Real Madrid – UEFA Champions League
 3. – FC Valencia – UEFA Champions League
 4. – FC Sevilla – UEFA Champions League, Qualifikation
 Titelverteidiger der UEFA Europa League – Atlético Madrid – UEFA Europa League, Gruppenphase
 6. – FC Getafe – UEFA Europa League, Play-Off Runde
 7. – FC Villarreal – UEFA Europa League, Play-Off Runde

Absteiger in die Segunda División
 18. – CD Teneriffa
 19. – Real Valladolid
 20. – Deportivo Xerez

Aufsteiger in die Primera División
 Real Sociedad
 Hércules Alicante
 UD Levante

Pichichi-Trophäe 
Die Pichichi-Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit vergeben.

Zamora-Trophäe 
Die Zamora-Trophäe wird jährlich für den Torwart mit den wenigsten Gegentreffern pro Spiel vergeben. Um in die Wertung zu kommen, muss der Spieler mindestens 28 Begegnungen zu je 60 Minuten bestreiten.

Saisonrekorde 
 Beste Heimmannschaft: FC Barcelona mit 55 Punkten
 Beste Auswärtsmannschaft: FC Barcelona mit  44 Punkten
 Beste Offensive: Real Madrid mit 102 Toren
 Beste Defensive: FC Barcelona mit 24 Gegentoren

Zuschauerschnitt 

Quelle:

Die Meistermannschaft des FC Barcelona

Weblinks 

 Spain - List of Champions rsssf.com
 Saison 2009/10 laliga.es

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2009/10
2009 10